Główny artykuł: Reprezentacja Saary w piłce nożnej

Oficjalne mecze

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

Źródła 
 Saar - List of International Matches and Line-Ups

Reprezentacja Saary w piłce nożnej
Saara